Раптор, Raptor ():

Раптор 
 «Раптор» — американский фильм 2001 года, режиссёр Джим Уайнорски.
 Раптор — неформальное название манирапторов, включая группу дромеозаврид и в частности велоцираптора.
 «Раптор» — конвенция в бридже, иначе называемая «Варшавский БК».
 «Раптор» — роман Паула Зиндела.
 «Раптор» — роман Гэри Дженнингса 1992 года.
 «Раптор» — проект 03160 патрульных катеров для ВМФ России.
 «Раптор» — российский товарный знак производителя средств от насекомых.

Raptor 
 KrAZ Raptor — украинский бронеавтомобиль на базе грузового автомобиля КрАЗ-6322.
 Truvelo Raptor — южноафриканский автомат, разработанный компанией Truvelo.
 Lamborghini Raptor — концепт итальянского спортивного автомобиля.
 Raptor: Call of the Shadows — компьютерная игра в жанре скролл-шутера.
 Lockheed/Boeing F-22 Raptor — американский истребитель пятого поколения.
 AGM-142 Raptor — израильская тактическая ракета класса «воздух — земля».
 SpaceX Raptor — криогенный метановый ракетный двигатель, разрабатываемый компанией SpaceX.

Примечания